Конша
 Конша — река в Даниловском районе Ярославской области, приток Соти.
 Конша — деревня, республика Коми, Корткеросский район.